Иван Муравьёв:
 Муравьёв, Иван Александрович (род. 1982) — российский государственный деятель, руководитель Рособрнадзора.
 Муравьёв, Иван Михайлович (1899—1971) — ведущий специалист и педагог в области разработки и эксплуатации нефтяных месторождений СССР.
 Муравьёв, Иван Степанович (1922—1990) — советский геолог, профессор Казанского университета.
 См. также 
 Муравьёв-Апостол, Иван Матвеевич (1762—1851) — русский писатель и дипломат из рода Муравьёвых.